Рах, Луи Теодор (1821—1859) — немецкий ботаник и садовод, работавший в Императорском ботаническом саду Санкт-Петербурга.
 Рах — Страх-Рах русских заговоров, воплощение огненного ветра — суховея.
 Рах (ортшафт) — ортшафт политического округа Мурталь в Австрии
 Рах — в русской традиции имя благоразумного разбойника.
 РАХ — Российская академия художеств.